Eik eller EIK kan henvise til:
 Eik (navn) – et drengenavn.
 Eik Bank – en færøsk bank
 Esbjerg Ishockey Klub – amatørafdelingen bag ishockeyklubben EfB Ishockey.

Personer 
Personer med fornavnet Eik
 Eik Koch
 Eik Skaløe

Andet 
 Eiksundbroen – en bro i Ulstein kommune i Norge
 Eiksundsambandet – et tunnel- og broprojekt i Norge
 Eiksundtunnelen – en tunnel i Ulstein kommune i Norge

Se også 
Geografiske steder
 Eika – en norsk ø
 Nedre Eiker – en kommune i Buskerud fylke i Norge
 Øvre Eiker – en kommune i Buskerud fylke i Norge

Personer med fornavnet Eike eller Eiki
 Eike Immel
 Eiki Eiki